Xuanmiaotempel van Suzhou
Xuanmiaotempel van Nanyang
Xuanmiaotempel van Anyue
Xuanmiaotempel van Wushan
Xuanmiaotempel van Quanzhou
Xuanmiaotempel van Jingzhou
Xuanmiaotempel van Lu Shan